Lesnevich ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Marzano-Lesnevich (* 1977), US-amerikanischer Schriftsteller
 Gus Lesnevich (1915–1964), US-amerikanischer Boxer